Slađan Ašanin (Zágráb, 1971. augusztus 13. –) horvát labdarúgóhátvéd. Több európai országban is játszott.

1971-ben született személyek
Zágrábiak
Horvát labdarúgók
A Slavia Praha labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek